San Victor ou San Víctor (qui signifie Saint Victor en espagnol) peut désigner :

 San Victor, localité argentine située dans la province d'Entre Ríos ;
 San Victor, district de la municipalité de Baganga, dans la province philippine de Davao oriental ;
 San Victor, commune située dans la province d'Espaillat.